A edição de 1987/1988 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos belgas do KV Mechelen que, na final, derrotaram os detentores em títulos, os holandeses do Ajax Amsterdam por 1-0.

O representante português, o Sporting CP, chegou aos quartos-de-final, onde foi eliminado pelos italianos do Atalanta BC.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Hajduk Split venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-2

Segunda Eliminatória 

1Vitória de 3-0 atribuída ao Olympique de Marseille, após o jogo ter sido interrompido por mau comportamento dos adeptos do Hajduk Split

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1987 no futebol
1988 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças